Krautheim (Jagst), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Krautheim (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen